Demokrati (hrvatska politička stranka), hrvatska politička stranka osnovana 2018.
 Demokracija
 Demokratska stranka, neka od stranaka s ovim imenom